Almeirim (Brasile): comune brasiliano dello Stato del Pará;

Almeirim (Portogallo): comune portoghese del distretto di Santarém